|}

Die Schmalspurbahn Włocławek–Przystronie verlief in den polnischen Woiwodschaften Kujawien-Pommern und Großpolen.

Verlauf 
Die Strecke begann im Bahnhof Włocławek Wąskotorowy nahe dem Bahnhof Włocławek an der Bahnstrecke Kutno–Piła, hatte von hier eine Stichstrecke zum Hafen und verlief südwestwärts über Smólsk (km 10,09), den Beginn der Schmalspurbahn Smólsk–Brześć Kujawski, Jerzmanowo (km 22,73), den Endpunkt der Schmalspurbahn Dobre Aleksandrowskie–Jerzmanowo, Boniewo (km 26,65), den Beginn der Schmalspurbahn Boniewo–Krośniewice und Izbica Kujawska (km 37,60) nach Przystronie (km 51,88) an der Schmalspurbahn Sompolno–Dąbie Kolskie. Die Bahnstrecke Chorzów–Tczew wurde unterquert, ein gemeinsamer Halt bestand jedoch nicht.

Geschichte 
Der Abschnitt Włocławek–Smólsk samt der Fortsetzung nach Brześć Kujawski wurde 1907 als Zuckerrübeneisenbahn eröffnet, der Abzweig von Smólsk nach Boniewo 1910. Diese Rübenbahnen hatten eine Spurweite von 750 Millimetern. Die Reststrecke Boniewo–Izbica Kujawska–Przystronie wurde 1915 als deutsche Heeresfeldbahn von 600 Millimetern eröffnet, der Rest der Strecke umgespurt. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Spurweite wieder zu 750 Millimetern verändert, spätestens ab 1922 Personenverkehr betrieben, damals betrug die Fahrzeit des einen Zugpaares knapp über drei Stunden. 1937 eröffneten die Polnischen Staatseisenbahnen die Stichstrecke zum Hafen von Włocławek.

Während der deutschen Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurden die Bahnhofsnamen eingedeutscht, die Züge 1943 brauchten mindestens zweieinhalb Stunden, teils auch deutlich mehr Zeit, für die Strecke Leslau–Bergeshöh (Włocławek–Bergeshöh). Die Gesamtstrecke wurde im Personenverkehr bis 1978 betrieben, als der Personenverkehr zwischen Włocławek und Jerzmanowo eingestellt wurde. Auf dem Rest der Strecke wurde der Personenverkehr Anfang der 1990er Jahre eingestellt. Auch im Güterverkehr wird die Strecke nicht mehr betrieben.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. D6–D7

Weblinks 
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Strecke Włocławek–Brześć Kujawski auf bazakolejowa.pl (polnisch)
 Strecke Smólsk–Przystronie auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern